Reptile (rettile in lingua inglese) può indicare:

Musica 
 Reptile – singolo dei Church del 1988
 Reptile – album di Eric Clapton del 2001

Altro 
 La morte arriva strisciando (The Reptile) – film del 1966 diretto da John Gilling
 Reptile – personaggio della serie di videogiochi Mortal Kombat